Bustarviejo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Bustarviejo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bustarviejo är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är Mondalindo,  meter över havet,  km norr om Bustarviejo. Runt Bustarviejo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Manzanares el Real,  km sydväst om Bustarviejo. Trakten runt Bustarviejo består i huvudsak av gräsmarker.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid